|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2016 vond plaats van zaterdag 1 tot en met zondag 9 oktober 2016 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 20e editie van het vrou­wentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Peking 2016. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het toernooi was sterk bezet – 22 speelsters uit de top-25 namen eraan deel.

Titelverdedigster Garbiñe Muguruza was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Petra Kvitová.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber strandde eveneens in de derde ronde. Daarin verloor zij van Elina Svitolina.

Het derde reekshoofd, Agnieszka Radwańska uit Polen, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als elfde geplaatste Britse Johanna Konta in twee sets. Radwańska wist voor de tweede keer het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar twintigste WTA-titel, de derde van 2016.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top-25 
 17.  Samantha Stosur (WTA-19)
 18.  Jelena Vesnina (WTA-20)
 19.  Barbora Strýcová (WTA-21)
 20.  Caroline Wozniacki (WTA-22)
 21.  Caroline Garcia (WTA-24)
 22.  Tímea Babos (WTA-25)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Martina Hingis en Sania Mirza hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hingis speelde samen met Coco Vandeweghe – zij waren het zevende reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde. Mirza en haar partner Barbora Strýcová, als vierde geplaatst, strandden eveneens in de tweede ronde.

Het als vijfde geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Franse koppel Caroline Garcia en Kristina Mladenovic in twee sets. Het was hun achtste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daarnaast al veertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Šafářová vier.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Peking 2016
Peking